Název Polepy má více sídel:
 Polepy (okres Litoměřice) – obec v okrese Litoměřice
 Polepy (okres Kolín) – obec v okrese Kolín

Externí odkazy